A Study in Scarlet è il titolo originale del romanzo Uno studio in rosso (1887), dello scrittore scozzese Arthur Conan Doyle, in cui fa il suo esordio il personaggio di Sherlock Holmes. Opere derivate sono:

A Study in Scarlet – film muto britannico del 1914, diretto da George Pearson e considerato perduto
A Study in Scarlet – cortometraggio muto statunitense del 1914, diretto e interpretato da Francis Ford
A Study in Scarlet – film del 1933 diretto da Edwin L. Marin